NTDS peut signifier :
 Naval Tactical Data System
 NT Directory Services en anglais « Services d'annuaire de NT » : l'ancien nom du logiciel Active Directory